Banini ist der Familienname von:
 Estefanía Banini (* 1990), argentinische Fußballspielerin
 Gigi Banini (1946–2018), deutsche Kunstmalerin und Illustratorin